Gomer – opisana w księdze Ozeasza córka Diblaima, żona proroka Ozeasza. 
 Gomer – postać biblijna ze Starego Testamentu, syn Jafeta. 
 Gomer – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania.